Лучшему тренеру — хоккейный приз, который ежегодно вручается лучшему главному тренеру клуба Континентальной хоккейной лиги. Победителя награды определяет КХЛ, приз вручается на официальной церемонии закрытия сезона.

Награда была учреждена в 2001 году Федерацией хоккея России и Профессиональной хоккейной лигой. Лауреат определялся тренерским советом ФХР. С сезона 2008/09 лучшего тренера определяет КХЛ.

Все обладатели 
Обладателями трофея становились 14 тренеров, четверо из них получали награду более одного раза. Рекордсменом является Олег Знарок, который получал приз четыре раза. Трижды лучшим становился Зинэтула Билялетдинова, по два раза — Валерий Белоусов и Сергей Михалёв.

Лучшими тренерами признавались десять российских специалистов и четыре иностранных (чехи Владимир Вуйтек, Милош Ржига, канадцы Майк Кинэн и Боб Хартли).

Примечание: 

 в квадратных скобках указано, в какой раз тренер получал приз (для тех, кто выигрывал награду более одного раза).
 сезон 2019/20 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, приз не вручался.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы российского хоккея с шайбой
Призы КХЛ